Тернівська сільська рада — адміністративно-територіальна одиниця в Україні

 Тернівська сільська рада — Вінницька область, Бершадський район
 Тернівська сільська рада — Вінницька область, Козятинський район
 Тернівська сільська рада — Вінницька область, Крижопільський район
 Тернівська сільська рада — Донецька область, Лиманський район
 Тернівська сільська рада — Житомирська область, Новоград-Волинський район
 Тернівська сільська рада — Закарпатська область, Тячівський район
 Тернівська сільська рада — Запорізька область, Вільнянський район
 Тернівська сільська рада — Кіровоградська область, Добровеличківський район
 Тернівська сільська рада — Кіровоградська область, Новоархангельський район
 Тернівська сільська рада — Севастополь, Балаклавський район
 Тернівська сільська рада — Сумська область, Конотопський район
 Тернівська сільська рада — Харківська область, Харківський район
 Тернівська сільська рада — Хмельницька область, Дунаєвецький район
 Тернівська сільська рада — Черкаська область, Смілянський район